GSA může být:

 Citroën GS – automobil francouzské firmy Citroën, do roku 1979 řada GSA
 General Services Administration – nezávislá agentura federální vlády USA
 Genetics Society of America – americká oborová organizace genetiků
 Geological Society of America – americká geologická nezisková organizace
 Geological Society of Australia – australská geologická nezisková organizace
 Agentura GSA, nyní EUSPA – evropská agentura globálního družicového polohového systému, sídlo v Praze
 Genetická sexuální přitažlivost – sexuální přitažlivost mezi blízkými příbuznými
 Gustav-Siewerth-Akademie – soukromá vysoká škola v Německu

Zkratky